Pełna lista medalistów mistrzostw świata w kolarstwie szosowym w indywidualnej jeździe na czas mężczyzn do lat 23.

Wyniki

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2019

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie procyclingstats.com 
  

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym